Заражение (фильм):
 Заражение (фильм, 1980)
 Заражение (фильм, 2011)